MTP-tekniker är en medicinsk tekniker som jobbar med hjälpmedel inom kommunal verksamhet eller landstingsverksamhet. MTP står för medicintekniska produkter. Det är hjälpmedel som hjälper människor med funktionsnedsättning. 

De produkter som är godkända enligt lagen om medicintekniska produkter, SFS 1993:584 paragraf 9, och då skall de vara testade och godkända enligt gällande normer. 

Samtliga produkter måste vara CE-märkta och godkända för sitt ändamål. Denna ramlag ger ingen konkret vägledning om vilka produkter som är lämpliga eller inte, utan den ger bara klara direktiv att produkten inte på något sätt kan skada användaren eller brukaren om handhavandet är det rätta. 

Hjälpmedelsinstitutet är det kunskapscentrum som arbetar för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. De stimulerar forskning och utveckling inom området. Deras huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. En MTP-teknikers uppgift kan skiljas åt, beroende på vilken verksamhet han jobbar inom, men deras främsta uppgift är dock att se till och underhålla de medicintekniska produkter som används, inom verksamheten och med god kännedom och noggrannhet tillgodose att produkterna används och servas på rätt sätt. 

I arbetet ingår även en administrativ del med dokumentation. Yrket är ett tjänstemannayrke och man svarar oftast mot en MAR eller en MAS.

Yrken inom hälso- och sjukvård